Ле́о Ю́хани Ки́ннунен (, 5 августа 1943 года, Тампере — 26 июля 2017) — финский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Первый финский гонщик Формулы-1 и последний гонщик, вышедший на старт в открытом шлеме . Победитель гонки 24 часа Дайтоны 1970 года (совместно с Педро Родригезом и Брайаном Редманом). Также принимал участие на финских этапах чемпионата мира и Европы по ралли.

Биография 
В 1960-е годы соревновался в Финляндии в различных видах гонок формул и серийных автомобилей. В 1970 году одержал четыре победы в чемпионате мира спортивных автомобилей, выступая на автомобилях Porsche в экипаже с Педро Родригесом. В 1971-1973 годах трижды становился победителем Интерсерии, проводившейся в классе спортивных автомобилей. В 1974 году команда AAW Racing Team, за которую Киннунен выступал в гонках спортивных автомобилей, арендовала автомобиль Surtees и заявила его в чемпионат мира «Формулы-1». В шести стартах сезона 1974 Киннунен не смог пройти квалификацию и лишь в Швеции сумел квалифицироваться на предпоследнем месте, а в гонке сошёл уже на восьмом круге из-за поломки двигателя. Также в 1974 году он один раз стартовал в Интерсерии на автомобиле «Порше-917/30», одержал победу и занял шестое место в итоговом зачёте Интерсерии. В 1975-1977 годах Киннунен без особого успеха участвовал в чемпионате мира спортивных автомобилей, после чего завершил гоночную карьеру.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
! 
! AAW Racing
! Surtees TS16
! Cosworth
! 

|}

Результаты в ралли

Чемпионат Европы

Чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 

Родившиеся в 1943 году
Родившиеся 5 августа
Родившиеся в Тампере
Раллисты по алфавиту
Автогонщики Финляндии
Пилоты Формулы-1 из Финляндии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Финляндии
Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии